Richard James ou Rick James peut désigner :
  (1914-1974), ingénieur en mécanique qui a inventé le slinky ;
 Rick James (1948-2004), chanteur de funk et de soul américain ;
 Richard D. James (1971-), un compositeur de musique électronique, plus connu sous le pseudonyme d'Aphex Twin.